Pankov (masculin ; )  ou Pankova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Pankov (1991-), joueur de hockey sur glace russe.
 Iekaterina Pankova (1990-), joueuse de volley-ball russe.
 Larisa Pankova (1991-), coureuse cycliste russe.
 Marina Pankova (1963-2015), joueuse de volley-ball russe.
 Mikhaïl Pankov (1903-1989), ingénieur militaire soviétique.

Voir aussi 
 

Patronyme russe